

Сьверчек — село в гміні Шидловець Шидловецького повіту Мазовецького воєводства
 Сьверчек — село в гміні Скаржисько-Косьцельне Скаржиського повіту Свентокшиського воєводства